La Chapelle Sixtine est le nom que Friedrich Dürrenmatt a donné à ses toilettes après avoir peint ses parois. Elles se trouvent aujourd'hui au Centre Dürrenmatt de Neuchâtel, dans la partie de l'ancienne maison de Dürrenmatt.

Description 

Sur les murs, cette chapelle est couverte de peintures de personnages (Hercule, le cyclope ou encore un virus) ou d'objets (comme la Tour de Babel ou encore une version de l'Arsenal du dramaturge, titre d'une de ses encres de chine) qui font partie du monde dürrenmattien; au plafond sont représentés des personnages, sérieux et bien habillés, qui regardent les personnages sur les murs, d'une manière sévère et austère. C'est une belle mise en abyme. Serait-ce aussi une critique des visites touristiques de la vraie Chapelle Sixtine?

Lien externe 
 Centre Dürrenmatt de Neuchâtel

Friedrich Dürrenmatt